Luigi Pasquali ist der Name folgender Personen:

* Luigi Pasquali (Theologe) (um 1530–1560), italienischer Theologe, Prediger und Märtyrer
 Luigi Pasquali (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1871 und 1885